Een verkeersweg:
 N859 (België)
 N859a (België)
 N859b (België)
 N859 (Nederland), zie Provinciale weg 859

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing